Республиканская Футбольная Группа «А» 1976/1977 () — 53-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1976/1977
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1976 году
Спорт в Болгарии в 1977 году